Pol Espargaró Villà (Granollers, 10 juni 1991) is een Spaans motorcoureur die uitkomt in het wereldkampioenschap wegrace. Zijn grootste succes is het winnen van de wereldtitel in de Moto2-klasse in 2013.

Carrière 

Zijn eerst wedstrijd meetellend voor het wereldkampioenschap wegrace reed Espargaró tijdens de Grand Prix van Catalonië in 2006. Espargaró kwam met een wildcard uit in de 125 cc-klasse op een Derbi. Hij werd dertiende in deze wedstrijd en werd daarmee de jongste coureur die wk-punten behaalde. Tijdens de laatste zes wedstrijden van het seizoen kwam hij als vervanger van de gewonde Andrea Iannone voor het team Campetella Racing Junior in actie en behaalde bij de laatste race van het seizoen een zesde plaats, waardoor Espargaró twintigste werd in de eindrangschikking.

Het jaar erop kwam hij eveneens uit voor het team Campetella, ditmaal met een Aprilia, en behaalde tijdens de Grand Prix van Portugal met een derde plaats zijn eerste podiumplek. Ook in 2008 wist Espargaró op het podium te geraken, met één derde en twee tweede plaatsen. In beide seizoenen eindigde hij negende in het algemeen klassement. De twee daaropvolgende jaren in de 125 cc-klasse betekenden de eerste overwinningen voor Espargaró. In 2009 behaalde hij zijn eerste overwinning tijdens de Grand Prix van Indianapolis. Met in totaal 5 podiumplekken, waarvan twee overwinningen werd hij vierde in het algemeen klassement. 2010 verliep nog voorspoediger. In de 17 verreden wedstrijden behaalde Espargaró twaalf podiumplekken, waarvan drie overwinningen. Aan het einde van het seizoen stond hij derde in de eindrangschikking.

In 2011 maakte Espargaró de overstap naar de Moto2-klasse en kwam uit op een FTR Moto. Met in totaal twee podiumplekken wist hij dat seizoen in totaal 75 punten bij elkaar te rijden, wat goed was voor een dertiende plek in het algemeen klassement. Een seizoen later kwam Espargaró uit op een Kalex. De resultaten werden aanmerkelijk beter en wist in de tweede race van het seizoen, de Grand Prix van Spanje zijn eerste overwinning in de Moto2-klasse te behalen. Met acht polepositions en elf podiumplekken, waarvan vier overwinningen werd Espargaró vice-wereldkampioen. In 2013 werd gelijk de eerste wedstrijd, de Grand Prix van Qatar, gewonnen. In een gelijk opgaande strijd om het kampioenschap met zijn naaste concurrent Scott Redding wist Espargaró met het winnen van de voorlaatste grand prix en het uitvallen van zijn naaste concurrent het wereldkampioenschap in de wacht te slepen. Vanaf 2014 komt Espargaró uit in de MotoGP-klasse voor het team Monster Yamaha Tech3.

Statistieken

Grand Prix

Per seizoen

Per klasse

Races per jaar
(vetgedrukt betekent pole positie; cursief betekent snelste ronde)

Externe links

Referenties 

Spaans motorcoureur
MotoGP-coureur